lby – codice ISO 639-3 della lingua lamu-lamu